Lee Fogolin peut désigner :
 Lee Fogolin (1926-), un ancien joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien,
 Lee Fogolin (1955-), un ancien joueur de hockey sur glace canadien, fils de Lee Fogolin,